Serenity – amerykański film z 2005 w reżyserii Jossa Whedona, kontynuacja serialu Firefly
 Przynęta (Serenity) – amerykański film z 2019 w reżyserii Stevena Knighta
 Serenity – seria komiksów, kontynuacja filmu Whedona 
 Serenity – gra fabularna
 Serenity – austriacki zespół muzyczny
 Serenity (ur. 1969) – amerykańska aktorka porno
 Serenity – album Culture Beat (1993)
 Serenity – album Bobo Stensona (1999)
 Serenity – album Blood for Blood (2004)

Zobacz też 
 Serenity in Fire